Эдуа́рд Алексе́ев:
 Алексеев, Эдуард Ефимович (1937—2021) ― советский этномузыковед.
 Алексеев, Эдуард Константинович (1974—1996) — сержант Сухопутных войск Российской Федерации, Герой Российской Федерации.